Diankongou peut désigner :
Diankongou, la commune rurale située dans le département de Coalla au Burkina Faso.
Diankongou, la commune rurale située dans le département de Yamba au Burkina Faso.